Jedenaście okrętów Royal Navy nosiło bądź miało nosić nazwę HMS Renown; najbardziej znany jest krążownik liniowy „Renown” z okresu obu wojen światowych:
 HMS „Renown” (1651) − 20-działowy brander, były francuski „Renommée”, zdobyty w 1651 roku i sprzedany w 1654 roku;
 HMS „Renown” (1747) − 30-działowy okręt V rangi, podobnie jak poprzednik zdobyty w 1747 roku na Francuzach „Renommée”, rozebrany w 1771 roku;
 HMS „Renown” (1774) − 50-działowy okręt IV rangi, zwodowany w 1774 roku, rozebrany w 1794 roku;
 HMS „Renown” (1798) − 74-działowy okręt liniowy III rangi, budowany jako HMS „Royal Oak”, przemianowany w 1796 roku, zwodowany w 1798 roku, od 1814 roku jako hulk, rozebrany w 1835 roku;
 HMS „Renown” (1857) − 91-działowy okręt liniowy II rangi, zwodowany w 1857 roku i sprzedany do Prus w 1870 roku;
 HMS „Renown” − nazwa przewidziana dla pancernika wieżowego, budowanego w latach 1885−1890, nazwanego ostatecznie podczas wodowania w 1887 roku HMS „Victoria”. Okręt ten zatonął 22 czerwca 1893 roku po kolizji z innym pancernikiem, z dużymi stratami w załodze;
 HMS „Renown” − nazwa przewidziana dla pancernika (przeddrednota) typu Royal Sovereign, przemianowanego w trakcie budowy na HMS „Empress of India”, w służbie w latach 1893−1912;
 HMS „Renown” (1897) − pancernik (przeddrednot) zmodyfikowanego typu Centurion, w służbie w latach 1887−1913;
 HMS „Renown” − nazwa przewidziana dla pancernika (drednota) typu Revenge, przemianowanego na HMS „Revenge”, w służbie w latach 1916−1943, złomowanego w 1948 roku;
 HMS „Renown” (1916) − krążownik liniowy z okresu obu wojen światowych, w służbie od 1916 roku, złomowany w 1948 roku;
 HMS „Renown” (1968) − okręt podwodny typu Resolution o napędzie atomowym, przenoszący pociski balistyczne, w służbie w latach 1968−1996.

Bibliografia 
 

Renown